York County (Maine)
York County (Nebraska)
York County (Pennsylvania)
York County (South Carolina)
York County (Virginia)